El Masters de Miami 2016, també conegut com a Miami Open 2016 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 32a edició del torneig es va disputar entre el 21 de març i el 3 d'abril de 2016 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El tennista serbi Novak Đoković va demostrar novament el seu domini en el circuit masculí individual amb el quart títol de la temporada, entre ells els tres més importants disputats fins al moment. Aquest fou el sisè títol a Miami (2007, 2011, 2012, 2014, 2015), tercer consecutiu, i el 28è de categoria Masters del seu palmarès, esdevenint així el tennista amb més títols d'aquesta categoria després d'haver superat a Rafael Nadal. Va aconseguir el doblet Indian Wells-Miami per quarta ocasió, fet que no ha aconseguit cap altre tennista. La bielorrussa Viktória Azàrenka va guanyar el tercer títol de l'any i tercer a Miami (2009, 2011). També va fer doblet Indian Wells-Miami. La parella masculina formada pels francesos Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut també va fer doblet amb Indian Wells guanyant el quart títol conjuntament. La parella femenina formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i la txeca Lucie Šafářová va guanyar un nou títol després de diversos mesos sense jugar conjuntament. Mattek-Sands també va fer doblet amb Indian Wells però el va guanyar amb una altra parella. El tennista britànic Jamie Murray va aconseguir els punts necessaris per encapçalar el rànquing de dobles masculins per primera vegada a la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016